La Muse inspirant le poète est le nom de deux huiles sur toile d'Henri Rousseau :
La Muse inspirant le poète, la première version, conservée au musée des beaux-arts Pouchkine de Moscou.
La Muse inspirant le poète, la seconde version, conservée au Kunstmuseum Basel de Bâle.